Maria Martins (atleta)
 Maria Martins (escultora)
 Leda Maria Martins - poeta brasileira

Desambiguação